Le sigle UBL peut désigner :
 l'Université Bretagne Loire, en France.

Ubl 
 Ubl est un patronyme allemand ou autrichien.